Лукичёв — фамилия. Известные носители:
 Лукичёв, Александр Васильевич (1937) — советский самбист, тренер.
 Лукичёв, Василий Александрович (род. 1991) — российский футболист.